Open Your Eyes ("apri/aprite gli occhi" in lingua inglese) può riferirsi a:

Film
Open Your Eyes – film del 1919 diretto da Gilbert P. Hamilton
Open Your Eyes – cortometraggio del 2008 diretto da Mike Capozzi
Open Your Eyes – cortometraggio del 2008 diretto da Susan Cohen
Open Your Eyes – cortometraggio del 2014 diretto da Diego Contreras

Musica

Album
 Open Your Eyes – album di Maria Muldaur del 1979
 Open Your Eyes – album dei Goldfinger del 2002
 Open Your Eyes – album di Kim Kyung Ho del 2003
 Open Your Eyes – singolo dei Snow Patrol del 2007
 Open Your Eyes – album dei Warzone del 1989
 Open Your Eyes – album degli Yes del 1997

Brani musicali
 Open Your Eyes – brano dell'album Answer That and Stay Fashionable degli AFI del 1995
 Open Your Eyes – brano dell'album Exit di Alice del 1998
 Open Your Eyes – singolo degli Alter Bridge del 2004
 Open Your Eyes – brano dell'album Alpha degli Asia
 Open Your Eyes – brano dell'album Proud Like a God dei Guano Apes del 1997
 Open Your Eyes – brano dell'album Guetta Blaster di David Guetta del 2004
 Open Your Eyes – brano dell'album The Birthday Eve dei Loudness del 1981
 Open Your Eyes – brano dell'album Break the Cycle degli Staind del 2001
 Open Your Eyes – singolo degli Snow Patrol del 2007, dall'album Eyes Open 
 Open Your Eyes – brano dell'album Reborn degli Stryper del 2005
 Open Your Eyes – brano dell'album Chuck dei Sum 41 del 2004
 Open Your Eyes – singolo di Alex Metric in collaborazione con Steve Angello del 2011
 Open Your Eyes – brano dei Disturbed contenuto nell'album Immortalized del 2016

Altro 
 Open Your Eyes – rivista statunitense